Hernán Pérez (voetballer), Paraguyaans voetballer
 Hernán-Pérez (gemeente), Spaanse gemeente